Por Midland o Midlans puede entenderse:

 Midland (Australia Occidental), en Australia.
 Midland (Ontario), en Canadá.
 Tierras Medias (Inglaterra) (en inglés, Midlands), área de Inglaterra que se corresponde aproximadamente con el que ocupaba el Reino de Mercia.
 Región de Midland, en Irlanda.
 Midland City, en Alabama, Estados Unidos.
 Midland (Arkansas), en Estados Unidos.
 Midland (California), en Estados Unidos.
 Midland (Carolina del Norte), en Estados Unidos.
 Midland (Colorado), en Estados Unidos.
 Midland (Dakota del Sur), en Estados Unidos.
 Midland (Georgia), en Estados Unidos.
 Midland (Maryland), en Estados Unidos.
 Midland (Míchigan), en Estados Unidos.
 Midland (Ohio), en Estados Unidos.
 Midland (Pensilvania), en Estados Unidos.
 Midland (Texas), en Estados Unidos.
 Midland (Virginia), en Estados Unidos.
 Midland (Washington), en Estados Unidos.
 Midland City (Arizona), en Estados Unidos.
 Midland Park (Virginia), en Estados Unidos.
 Provincia de Midlands, en Zimbabue.

Deportes 
 Midland F1 Racing, exequipo de Fórmula 1.
 Club Atlético Ferrocarril Midland, equipo de Primera C del fútbol argentino;

Transportes 
 Ferrocarril Midland de Buenos Aires, línea férrea de trocha angosta, en Argentina.